Инфилд
 Инфилд — часть спортивных площадок.  
 Инфилд (Лондон) — район в Лондоне.
 Инфилд, Катрина Эми Александра Алексис (известна под псевдонимом Кэти Прайс; род. 1978) — британская певица, автор песен, медийная личность и фотомодель.